Dongxing (东兴) est une ville de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Dongxing (东兴) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.